La bataille de Bosso peut faire référence à :
 la bataille de Bosso, en 2015 ;
 la bataille de Bosso, en 2016.